Jabłoń, plaatsen in Polen
Jabloň, gemeente in Slowakije